Александра Васильевич (; 10 августа 1986, Сараево, СФРЮ) — боснийская биатлонистка, участница Олимпийских игр 2006 года.

Биография 
В биатлон пришла в 1998 году. Тренировалась у Томислава Лопатича. С 2002 года Александра входила в национальную сборную Боснии и Герцеговины.

На церемонии открытия XX Олимпийских зимних игр в Турине несла флаг своей страны.

Примечания 

Биатлонисты Боснии и Герцеговины
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2006 года